Компоне́нт (від ) — складова частина, елемент чого-небудь.

Компоне́нта — складова чого-небудь. Термін, що використовується в математиці і фізиці. Сфера вживання терміну компонента вужча, ніж слова компонент, і містить в собі тільки термінологічні контексти.

 В математиці:
 Компонента зв'язності
 Компонента зв'язності графу
 Компонента вектора або тензора, див. відповідно вектор і тензор.
 Гігантська компонента
 В області інформаційних технологій:
Компонент (програмування)
Компонентно-орієнтоване програмування

Див. також 
 Компонент

Примітки 

Компоненти